HC-Fyn er et tidligere holdsamarbejde mellem håndboldklubberne Faaborg HK og HC Odenses herrer, der blev etableret i foråret 2011, og debuterede i danmarksturneringen i sæsonen 2011/12.  Holdet eksisterede kun i en enkelt sæson, hvor de spillede på Faaborg HK's licens. De spillede i 1. division, hvor de blev nr. fem. De havde både hjemmebane i Faaborg og i Odense med en fordeling, på otte hjemmekampe i Faaborg og fem i Odense. 

De gik konkurs i foråret 2012 efter at have sluttet ét point bag TMS Ringsted på den fjerdeplads, der gav kvalifikationskampe til Håndboldligaen.

Truppen 2011/2012

Referencer

Eksterne henvisninger 
 HC Fyn, hc-fyn.dk
 Faaborg og Odense i fusion , sportenkort
 Pressemeddelse, faaborghk.dk
 Krigserklæring til GOG, sporten.dk

Sport i Faaborg
Sportsklubber i Odense
Håndboldklubber i Danmark
Etableret i 2011
Ophørt i 2012